Bosznia-Hercegovina
Perovići falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Perovići falu Kostrena községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében